Acidia (geslacht), geslacht van boorvliegen
 Acidia (DC comics), fictief personage